Toponímia:
 Elgin (Arizona)
 Elgin (Carolina del Sud)
 Elgin (comtat de Lancaster), concentració de població designada pel cens del Comtat de Lancaster (Carolina del Sud, EUA)
 Elgin (Dakota del Nord)
 Elgin (Iowa)
 Elgin (Kansas)
 Elgin (Minnesota)
 Elgin (Moray), ciutat catedralícia al Consell de Moray, a Escòcia
 Elgin (Nebraska)
 Elgin (Ohio)
 Elgin (Oklahoma)
 Elgin (Oregon)
 Elgin (Texas)
 South Elgin a Illinois
 Biografies:
 Horace Elgin Dodge (1868-1920), creador de la marca de cotxes Dodge 
 Suzette Haden Elgin (1936-2015), poeta, feminista i escriptora estatunidenca de ciència-ficció 
 Elgin Baylor, (1958-1971), jugador de bàsquet nord-americà